Unter dem Begriff Wilczek-Inseln werden zwei Inseln im Franz-Joseph-Land bisweilen zusammengefasst:

 die Wilczek-Insel, die südlichste Insel des Archipels
 das Wilczek-Land, eine große Insel im Osten des Archipels